Par ordre alphabétique :
  (né en 1965), jockey australien ;
  (1774–1854), lithographe malto-anglais ;
  (née en 1957), soprano maltaise ;
  (née en 1981), musicienne australienne ;
  (fl. 1830–1860), lithographe anglais ;
  (né en 1983), joueur de football maltais ;
  (1944–2016), personnalité maltaise du monde des affaires.

Homonymie de patronyme maltais

en:Gauci